

Населені пункти та їхні частини
 Малахово — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Малахово — село в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Малахово — село в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Малахово — частина міста Нове Варпно в Полицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Малахово — частина села Обервя в гміні Леліс Остроленцького повіту Мазовецького воєводства

Малахово — село, Алейський район, Алтайський край
 Малахово — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Малахово — село, Косіхинський район, Алтайський край
 Малахово — селище, Новосергієвський район, Оренбурзька область

Примітки